Takashi Seki ist der Name folgender Personen:

* Takashi Seki (Archäologe) (* 1939), japanischer klassischer Archäologe
 Takashi Seki (Fußballspieler) (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Takashi Seki (Poolbillardspieler) (* 1979), japanischer Poolbillardspieler